Over the Hill to the Poorhouse – cortometraggio del 1908 diretto da Stanner E.V. Taylor
 Mamma (Over the Hill to the Poorhouse) – film del 1920 diretto da Harry F. Millarde